Омонія — площа в центрі Афін.
 Омонія — станція Афінського метрополітену.

Спорт
 Омонія — футбольний клуб міста Нікосія.